23-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике среди юниоров проходил с 16 по 19 июля 2015 года на легкоатлетическом стадионе «Экенгенс» в Эскильстуне (Швеция). В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие спортсмены 1996 года рождения и моложе.

На старт в 44 дисциплинах чемпионата вышли 1038 легкоатлетов из 47 стран Европы.

Результаты 
Сокращения: WJR — мировой рекорд среди юниоров | EJR — рекорд Европы среди юниоров | NR — национальный рекорд | NJR — национальный рекорд среди юниоров | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Юниоры

Юниорки

Медальный зачёт 
Медали в 44 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 27 стран-участниц.

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты Европы по лёгкой атлетике
Чемпионаты Европы среди юниоров
Июль 2015 года
Спорт в Швеции в 2015 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Швеции
Международные спортивные соревнования в Эскильстуне
2015 год в лёгкой атлетике
лёгкая атлетика юниоры
Чемпионаты Европы в Швеции